pille, a lepkék régies elnevezése
Pille, észtországi tó
Pille, magyarországi fejlesztésű, az űrkutatásban alkalmazott mérőműszer
A pille, a Lost című televíziós sorozat egyik epizódja